Pachuca de Soto es la capital del Estado de Hidalgo y cabecera municipal del Municipio de Pachuca, México.

El término Pachuca puede también referirse a:

Divisiones administrativas 
 Pachuca de Soto (municipio), municipio del Estado de Hidalgo, México.
 Pachuca (Mineral de la Reforma), colonias y secciones de Pachuca de Soto que pertenecen a Mineral de la Reforma.
 Zona metropolitana de Pachuca de Soto, conformada por 7 municipios de Hidalgo, México.
 Pachuquilla, ciudad y cabecera municipal de Mineral de la Reforma en el estado de Hidalgo.

Equipos mexicanos 
 Pachuca de Hidalgo, equipo de béisbol.
Equipos de fútbol:
 Club de Fútbol Pachuca.
 Pachuca Juniors.
 Pachuca Segunda División.

Geografía 
 Sierra de Pachuca, cadena montañosa del Estado de Hidalgo, México.
 Valle de Pachuca-Tizayuca, valle localizado en el centro del Estado de Hidalgo, México.

Distritos electorales de Hidalgo
 XIII Distrito Electoral Local de Hidalgo, conocido como Pachuca Poniente.
 XII Distrito Electoral Local de Hidalgo, conocido como Pachuca Oriente.

Además
 Grupo Pachuca, grupo empresarial de México.
 XHPAH-TV, canal de televisión también llamado Canal 12.1 Pachuca.